Höfen (Dietenhofen), een plaats van de Duitse deelstaat Beieren
Höfen (Monschau), een plaats in de Duitse gemeente Monschau, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Höfen (Neurenberg), een stadsdeel van de Duitse stad Neurenberg, deelstaat Beieren
Höfen (Rattelsdorf)
Höfen (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Höfen (Warthausen), een plaats in de Duitse gemeente Warthausen, deelstaat Baden-Württemberg
Höfen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Höfen an der Enz, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook
Hofen, een gemeente in het Zwitserse kanton Schaffhausen